Lucio Giulio Iullo – politico romano, tribuno consolare nel 438 a.C. e console nel 430 a.C.
 Lucio Giulio Iullo –  politico e militare romano, tribuno consolare nel 388 a.C.
 Lucio Giulio Iullo – politico e militare romano, tribuno consolare nel 401 a.C.
 Lucio Giulio Iullo – politico e militare romano, tribuno consolare nel 403 a.C.